Osoby o tym nazwisku:
 Hanna Melnyczenko − ukraińska lekkoatletka, wieloboistka, olimpijka
 Mykoła Melnyczenko − ukraiński trener piłkarski
 Ołeh Melnyczenko − ukraiński piłkarz i trener piłkarski